Robert Majewski ist der Name folgender Personen:

* Robert Majewski (Fußballspieler) (* 1963), polnischer Fußballspieler 
 Robert Majewski (Musiker) (* 1963), polnischer Jazzmusiker
 Robert Majewski (Schauspieler) (* 1976), polnischer Schauspieler